
Leader of the pack of Leader of the Pack kan verwijzen naar:

Film en televisie 
 The Unholy Rollers, een film uit 1972 van regisseur Vernon Zimmerman met als werktitel Leader of the Pack.
 Leader of the Pack, een aflevering uit de televisieserie Highlander.
 Leader of the Pack, een aflevering uit de animatieserie Gargoyles.
 Leader of the Pack (Cesar Millan), televisieserie met hondenpsycholoog Cesar Millan.
 Leader of the Pack (2009), korte film uit 2010 van regisseur Jason Roberts.
 Leader of the Pack (2009 serie), reality-televisieserie uit 2009 met presentator Steven Lee.
 Leader of the Pack (2012), korte film uit 2012 van regisseur Ari Costa.
 Leader of the Pack (2012 serie), televisieserie uit 2012 geschreven en geregisseerd door Richard Redlin.

Muziek 
 Leader of the pack (single), de originele lead-single van The Shangri-Las (uitgebracht in 1964) van het gelijknamige album.
 Leader of the pack (album), het album van de Shangri-Las (uitgebracht in 1965) waarvan de gelijknamige single afkomstig was.
 Leader of the Pack (Sam Smith), een track op het album The Thrill of It All uit 2017 van Sam Smith (géén coverversie).

Vertolkingen van de single van The Shangri-Las  
 Leader of the Pack Sam Chalpin (1966).
 Leader of the Pack van Top of the Pops (1972).
 Leader of the Pack (Bette Midler) van Bette Midler (1972).
 Leader of the Pack van The Portsmouth Sinfonia (1979).
 Leader of the Pack van The Chipmunks (1982).
 Leader of the Pack van Twisted Sister (1985).
 Leader of the Pack van Joan Collins Fan Club (1988).
 Leader of the Pack van Big Daddy Kane (1991).
 Leader of the Pack van Finn Nørbygaard & Jette Torp (1995). 
 Leader of the Pack van Melissa Etheridge (1996).
 Leader of the Pack van Good Riddance (1998).
 Leader of the Pack van Like A Tim & Gina V. D'Orio (2004).

Franstalige uitvoeringen 
 Le chef de la bande van Frank Alamo (1965).
 Le chef de la bande van Gilles Brown (1965).
 Le chef de la bande van Mino Cinelu (1982).

Musical 
 Leader of the Pack (musical), musical gebaseerd op songs van Ellie Greenwich.

Uitdrukking (taal) 
  Leader of the pack (pack leader):
 Bendeleider bij misdaad.
 Squadronleider bij de luchtmacht.
 Leider van het peloton van de krijgsmacht.
 Leider van het wielerpeloton.
 Leider van de roedel bij dieren.
 Leider van de troep bij dieren
 Leider van de vloot bij de marine.